|-
| (53901) 2000 FE50||||30 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53902) 2000 FW52||||29 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (53903) 2000 FD55||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53904) 2000 FE56||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53905) 2000 FY59||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53906) 2000 FH61||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53907) 2000 GL1||||2 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53908) 2000 GT2||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53909) 2000 GC4||||5 квітня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 53910 Дженфісшер (Janfischer)||||6 квітня 2000||Обсерваторія Модри||Леонард Корнош, Душан Калманчок
|-
| (53911) 2000 GZ4||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53912) 2000 GL5||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53913) 2000 GS6||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53914) 2000 GO7||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53915) 2000 GR7||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53916) 2000 GW7||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53917) 2000 GP17||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53918) 2000 GM18||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53919) 2000 GX18||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53920) 2000 GA21||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53921) 2000 GC25||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53922) 2000 GC27||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53923) 2000 GW30||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53924) 2000 GJ37||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53925) 2000 GF38||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53926) 2000 GR38||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53927) 2000 GB39||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53928) 2000 GT39||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53929) 2000 GQ40||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53930) 2000 GO42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53931) 2000 GQ42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53932) 2000 GB43||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53933) 2000 GG44||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53934) 2000 GQ44||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53935) 2000 GK45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53936) 2000 GO45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53937) 2000 GS45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53938) 2000 GZ45||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53939) 2000 GM46||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53940) 2000 GU47||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53941) 2000 GD48||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53942) 2000 GH49||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53943) 2000 GF50||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53944) 2000 GZ51||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53945) 2000 GK52||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53946) 2000 GC53||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53947) 2000 GY53||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53948) 2000 GZ53||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53949) 2000 GO54||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53950) 2000 GX56||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53951) 2000 GC58||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53952) 2000 GF59||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53953) 2000 GP59||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53954) 2000 GD60||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53955) 2000 GJ60||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53956) 2000 GP60||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53957) 2000 GJ61||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53958) 2000 GN61||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53959) 2000 GY61||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53960) 2000 GQ62||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53961) 2000 GB63||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53962) 2000 GK63||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53963) 2000 GQ63||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53964) 2000 GO64||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53965) 2000 GY64||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53966) 2000 GA65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53967) 2000 GC65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53968) 2000 GO65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53969) 2000 GV65||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53970) 2000 GC66||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53971) 2000 GJ66||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53972) 2000 GM66||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53973) 2000 GB67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53974) 2000 GD67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53975) 2000 GA68||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53976) 2000 GY69||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53977) 2000 GM70||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53978) 2000 GH71||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53979) 2000 GC73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53980) 2000 GK73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53981) 2000 GQ73||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53982) 2000 GG74||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53983) 2000 GW74||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53984) 2000 GZ76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53985) 2000 GG77||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53986) 2000 GH77||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53987) 2000 GR77||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53988) 2000 GW78||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53989) 2000 GT79||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53990) 2000 GZ79||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53991) 2000 GF81||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53992) 2000 GJ83||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53993) 2000 GN83||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53994) 2000 GS84||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53995) 2000 GA88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53996) 2000 GC88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53997) 2000 GD88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53998) 2000 GW88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (53999) 2000 GS89||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54000) 2000 GN90||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

53900